Merelina granulosa är en snäckart. Merelina granulosa ingår i släktet Merelina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
granulosa